Эсебит, Эсебыт () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Эсебит — река, левый приток р. Аччыгый-Тарын-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 63°58' 143°02'
 Эсебит — река, левый приток р. Нюя, Республика Саха (Якутия), координаты 60°09' 112°27'
 Эсебыт — озеро, на левом берегу р. Улахан-Ботуобуя, Республика Саха (Якутия), координаты 61°41' 112°54'

Примечания